Trelde har flere betydninger:
 Trelde Næs – næs beliggende i Fredericia Kommune
 Trelde Næs Fyr - fyrtårn beliggende på Trelde Næs
 Trelde-Østerby – mindre landsby i Fredericia Kommune